Fákel (Факел, «antorcha» en ruso) puede referirse a:
 Fákel (prueba nuclear), una prueba nuclear realizada por los soviéticos en 1972;
 Fakel, una revista literaria soviética;
 FC Fákel Varva, un club ucraniano de fútbol de la ciudad de Varva;
 FC Fákel Vorónezh, un club ruso de fútbol de Vorónezh;
 MKB Fákel, una empresa gubernamental rusa de defensa aeroespacial;
 OKB Fákel, una empresa rusa de desarrollo de sistemas de propulsión.